Stéphanie Clermezine Larrieux (née, , Port-au-Prince, Haïti) est économiste, actrice, militante, femme politique, danseuse, chanteuse culturelle du Vaudou et actuelle directrice de la Radio Télévision Fanfan Mizik.

Biographie 
Née d'une famille de journalistes, sa famille voit  en elle la passion pour la Radio diffusion. Pour cause, au début du mois de septembre 2004 elle a commencé sa toute première émission  titrée « TIMOUN JODI GRANMOUN DEMEN »  à la Radio Maximum à l’âge de 12 ans.

Connue pour ses talents de danseuse et chanteuse de chants traditionnels, elle est devenue une figure emblématique dans la culture haïtienne ce qui lui a valu l’honneur d’aller représenter le pays à l’étranger à plusieurs reprises. Sa dernière apparition sur scène c’était en 2014 en Martinique à « LATRIUM ».

Passionnée du cinéma haïtien, elle s’est battu corps et âme pour apporter sa contribution dans l’épanouissement dudit cinéma. Elle a eu le privilège de travailler aux côtés du grand producteur Gary Agent et à pris part à plusieurs longs métrages  dont elle a toujours été l’actrice principale.

Militante Féministe et femme politique, pendant son passage dans différents partis politiques, elle a toujours fait de l’égalité homme/femme et la protection des filles-mères son cheval de combat. Depuis 2020 elle anime une émission à la Radio & Télévision Fanfan Mizik du nom de « ESPAS FANM » qui se veut être un projecteur pour les femmes qui sont dans l’ombre. 

Dès son plus jeune âge, guidée par sa grand-mère qui est « MANBO », madame Larrieux est très impliquée dans la promotion de la culture du vaudou. Depuis quelques années, elle a lancé une campagne de démystification du vaudou haïtien sur les réseaux sociaux dans le seul but de ramener plus de gens à la cause du vodou qui est notre identité nationale. Pour mener à bien son combat, elle a créé la plateforme « Nèg Aleman Magazine » qui sert de repère à tous les vodouisants. En Europe, sur demande de plusieurs compatriotes haïtiens, elle a créé en partenariat avec Fanfan Mizik la Radio Télévision Vodou Internationale qui est la référence du vaudou haïtien en Europe. 

Depuis son arrivée en France, son implication dans l’ensemble des activités de la communauté haïtienne de France a fait d’elle quelqu’un d’incontournable dans la communauté. Elle s’est donné pour mission de contribuer à l’épanouissement de la dite communauté.

Notes et références 

Naissance en septembre 1991
Danseuse haïtienne du XXIe siècle
Chanteuse haïtienne du XXIe siècle